Agrícola generalmente se refiere a todo lo que tiene que ver con la agricultura. En particular, puede hacer referencia a:

 La biodiversidad agrícola.
 La comercialización agrícola.
 La economía agrícola o economía agraria; rama de la economía que estudia al sector agrícola.
 La explotación agrícola o explotación agraria; unidad técnico-económica propia de la base del sector primario, equivalente a la empresa en otros sectores económicos, y cuya producción son los productos agrícolas.
 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA o IFAD, del inglés International Fund for Agricultural Development); agencia de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos para programas diseñados para promocionar el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, principalmente mejorando la productividad agrícola.
 Las herramientas agrícolas, también denominadas aperos de labranza o aperos agrícolas; utensilios o instrumentos usados en la agricultura con una o ambas manos.
 La hidrología agrícola, estudio de los componentes del balance hídrico en los suelos y en el manejo de agua en el riego y en el drenaje subterráneo.
 Los incendios agrícolas, fuegos de grandes proporciones que afectan áreas de cultivos agrícolas.
 La ingeniería agrícola, carrera universitaria.
 La Ley de Ajuste Agrícola, programa del New Deal para restaurar la bonanza agrícola de los Estados Unidos durante la Gran Depresión.
 La maquinaria agrícola, conjunto de máquinas y equipos que los agricultores utilizan en sus labores.
 La mecanización agrícola, rama de la ingeniería agrícola que tiene como objetivo diseñar, seleccionar, estudiar y recomendar máquinas y equipos de uso agroindustrial con el fin de acelerar la productividad y eficiencia de las actividades del sector agrícola.
 Las plagas agrícolas, cada una de las plagas que afectan la agricultura.
 La Política Agrícola Común de la Unión Europea, que gestiona las subvenciones que se otorgan a la producción agrícola en la Unión Europea.
 La productividad agrícola, cociente entre la producción y los factores productivos en la agricultura.
 El producto agrícola, denominación genérica de cada uno de los productos de la agricultura.
 La revolución agrícola, la adopción de la agricultura como medio de vida por parte de la humananidad.
 El sector agrícola, sector de la economía que produce productos agrícolas.
 El subsidio agrícola, ayuda que se da a las producciones agrícolas.

Asimismo, puede referirse a las siguientes personas:

 Alexander Agricola, cuyo nombre verdadero era Alexandre Ackerman (1446-1506); compositor belga.
 Cneo Julio Agrícola (40-93), general y político romano nacido en la Galia.
 Georgius Agricola, latinización de Georg Pawer (1494-1555); alquimista, químico y mineralogista alemán.
 Johannes Agricola (1494-1566), humanista y reformador protestante alemán.
 Mikael Agricola (1510-1557), clérigo, escritor y traductor finlandés, conocido como el «padre de la lengua finesa escrita».
 Rodolphus Agricola (1444-1485) humanista neerlandés.
 Sexto Calpurnio Agrícola (fl. 169), político y militar romano que se desempeñó como gobernador de Gran Bretaña a mediados del .

También, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Agricola Village, localidad de la región Demerara-Mahaica (Guyana).
 Agricolândia, municipio del estado del Piauí (Brasil).
 La estación Agrícola Oriental, estación del metro del Distrito Federal (México).
 La estación Camino Agrícola, estación del metro de Santiago (Chile).

Además, puede referirse a:
 Agrícola (nombre completo en latín: «De vita et moribus Iulii Agricolae», que se traduce como ‘Sobre la vida y carácter de Julio Agrícola’), libro del historiador romano Tácito acerca del general Cneo Julio Agrícola.
 Agrícola,  juego de mesa creado por Uwe Rosenberg en 2007.

Enlaces externos